Анна Курнікова і Барбара Шетт були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Курнікова грала в парі з Мартіною Хінгіс і вони досягнули фіналу. Шетт грала в парі з Сільвією Фаріною-Елією і вони досягнули півфіналу.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс здобули титул, у фіналі перемігши без боротьби, через теплове виснаження та незначну травму стегна у Хінгіс.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Жінки, парний розряд
Парний розряд